Az 1974-es férfi kézilabda-világbajnokságnak a Német Demokratikus Köztársaság adott otthont. A tornán 16 csapat vett részt, amelyet a címvédő Románia nyert meg. A román csapatnak ez volt a negyedik vb-címe. A magyar válogatott a hetedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A csoportkör harmadik helyezettjei a 9–12. helyért mérkőztek egy külön csoportban.

A középdöntőben a nyolc csapat 2 darab 4 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A középdöntő két csoportjának azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Kezilabda
Férfi kézilabda-világbajnokságok